Абха́р () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Зенджан. Административный центр — город Абхар.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Сольтанийе (بخش سلطانیه)
Население области на 2006 год составляло 158 544 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Зенджана